Манус — остров в Папуа — Новой Гвинее.
 Манус — провинция в Папуа — Новой Гвинее.
 Манус, Игнатий Порфирьевич (1860—1918) — русский финансист.
 Манус, Макс (1914—1996) — норвежский партизан во время немецкой оккупации Норвегии в 1940—1945 годах.

См. также 
 Маннус